29610 Iyengar – asteroide della fascia principale
 Sharda Rajan Iyengar – cantante indiana
 B. K. S. Iyengar – celeberrimo maestro di yoga, ideatore dell'omonimo metodo